YCO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kugluktuk (Nunavut) (Canada)